Die Gattungsbezeichnung XIII H wurde von der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen an zwei Baureihen von Güterzuglokomotiven vergeben: 
 Im Jahr 1917 an den Nachbau der Preußischen G 12.1 (Nr. 1165–1184)
 Im Jahr 1919 an den Nachbau der Preußischen G 12 (Nr. 1185–1226)